A 33ª edição da Vuelta decorreu entre 25 de abril a 14 de Maio de 1979 entre as localidades de Gijón e San Sebastián. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 2995 km, com uma média de 35,014 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1978
1978 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1978